Bellocq steht für

 eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Bellocq
 einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires, siehe Bellocq (Buenos Aires)
 einen Ort in der argentinischen Provinz Entre Ríos, siehe Pueblo Bellocq

Bellocq ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Bellocq (* 1962), französischer Lautenist der historischen Aufführungspraxis
 Ernest J. Bellocq (1873–1949), US-amerikanischer Fotograf
 Jean-Marc Bellocq (* 1957), französischer Langstreckenläufer

Siehe auch: Bellocq-Tamponade